Dobó István (1502 körül –1572) katonatiszt, Eger várkapitánya
 Dobó István (1859–1890) színész
 Dobó István (1908–1950) politikus, országgyűlési képviselő
 Dobó István (1951) erdőmérnök, tájrendező és környezetfejlesztő szakmérnök